Space Oddity bezeichnet:
 Space Oddity, Lied von David Bowie
 Space Oddity (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Kyra Sedgwick aus dem Jahr 2022
 David Bowie (Space Oddity), Musikalbum von David Bowie